Kari je lahko:
 Kari, krovni izraz za tipične indijske jedi
 Karijev prašek, indijska mešanica začimb
 Kari, Saturnov naravni satelit
 Kari, Finsko moško ime